Pterisanthes är ett släkte av vinväxter. Pterisanthes ingår i familjen vinväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinväxter
Pterisanthes